Дикая парочка:

 Дикая парочка (фильм, 1987) — американский боевик 1987 года.
 Дикая парочка (фильм, 2020) — американская мелодрама 2020 года.